Sacrow (slawisch za krowje „hinter Gebüsch“, „Hinterm Busch“) steht für:
 Sacrow (Potsdam), Ortsteil von Potsdam
 Sacrow (Spreewaldheide), Ortsteil von Spreewaldheide, Landkreis Dahme-Spreewald 
 Sacrow, Falschschreibung von Sacro, Stadtteil von Forst (Lausitz)

Siehe auch:
 Sakrau
 Sakrowski